Флаг муниципального образования городское поселение И́кша Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 ноября 2006 года решением Совета депутатов городского поселения Икша № 12 и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2722.

Законом Московской области от 3 мая 2018 года № 1/2018-ОЗ, 19 мая 2018 года все муниципальные образования Дмитровского муниципального района были преобразованы в Дмитровский городской округ.

Описание 
«Флаг городского поселения Икша представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, воспроизводящее со смещением к древку фигуры гербового щита городского поселения в красном, зелёном, жёлтом и голубом цветах».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения.

Над голубой оконечностью расположен ступенчатый волнообразный золотой пояс, аллегорически показывающий верхний и нижний бьефы шлюзов канала имени Москвы, прокладка которого послужила развитию и росту посёлка, нынешнего городского поселения. Верхняя часть щита разделена по диагонали. Зелёная часть символизирует крутой спуск горы, на которой расположено городское поселение. Красный цвет левого поля говорит о трудовых традициях местных жителей.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, стабильности и процветания.

Красный цвет символизирует труд, красоту, праздник, жизненную силу, мужество.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, плодородие.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания